De letter A (a) is de eerste letter in het moderne Latijnse alfabet. De letter stamt uit het Grieks. Wanneer zij vóór een woord wordt gevoegd ("alfa privans"), verandert zij dit in zijn tegendeel: asociaal = niet sociaal. 

De letter kan ook verwijzen naar:

In de aardrijkskunde
 A, naam van natuurlijke (delen van) wateren; zie Aa (waternaam).
 Å, een dorp op de Lofoten, Noorwegen. 
 a, afkorting van de (verouderde) oppervlaktemaat are (100 m²).
 a, afkorting van de Engelse oppervlaktemaat acre (= 40,5 are).
 a., afkorting van het voorzetsel "aan" in aardrijkskundige namen, bijvoorbeeld Heist-a.-Zee.

In de biologie
 Bloedgroep A
 A, aanduiding voor adenine (een van de bouwstenen van DNA).
 A, aanduiding voor het aminozuur alanine.

In de scheikunde
 A, in aanduidingen van polymeren voor acetaat, acrylaat, acrylonitril, adipaat, allyl en amide.
 a, als aanduiding voor een positie in polycyclische aromatische koolwaterstoffen die met andere ringen is verbonden.

In de natuurkunde
 A, aanduiding voor een oppervlakte (Engels: area).
 a, aanduiding voor versnelling (Engels: acceleration).
 A, symbool voor ampère, de eenheid van stroomsterkte.
 A, symbool voor de amplitude van een trilling.
 a, symbool voor het voorvoegsel atto (10−18) in de natuurwetenschappen.
 A, aanduiding voor anode.

In de wiskunde en informatica
 A, in het hexadecimale talstelsel het cijfer dat volgt op 9, gelijk aan 10 in het decimale stelsel.
 a, symbool voor de eerste van de bekende grootheden.
 A, symbool voor het eerste hoekpunt van een veelhoek.
 a, symbool voor het lijnstuk in een veelhoek. In een driehoek: tegenover hoekpunt A.
 a, symbool voor een rechte.

In de muziek
 A, symbool voor de A-majeurtoonaard en A-majeurakkoorden.
 A, symbool voor een toon a in lagere octaven (groot-, contra- en subcontra-octaaf).
 a, (la) de zesde stamtoon.
 a', de stemtoon, tegenwoordig met een frequentie van 440 hertz, ook wel "kamertoon"
 a, symbool voor de a-mineurtoonaard en a-mineurakkoorden.
 a, symbool voor een toon a in het kleinoctaaf en hoger.
 A, aanduiding voor analoge opname op een cd of sacd.
 A-kant, de voorkant van een grammofoonplaat.
 A, een album van Jethro Tull.
 A, een Engelse rockgroep.
 A, code voor het cijfer 0 in de kleurcodering in de Nederlandse bibliotheek
 Isabelle A, Belgisch zangeres

In de literatuur
A (gedicht), bekendste gedicht van de 20e-eeuwse auteur Louis Zukofsky

Overig
 a, een voorvoegsel dat een negatie inhoudt, bijvoorbeeld asociaal
 A, HTML-element voor een anker (Engels: anchor).
 A, de landcode voor Oostenrijk op een auto (oude Latijnse benaming: Austria).
 A, kwaliteitsaanduiding voor hoogste kwaliteit (A-merk, A-locatie).
 A, aanduiding voor een type batterij in de techniek.
 A, aanduiding voor de aas in het kaartspel.
 A, een karakter in elk van de kana (schrijwijzen van het Japanse alfabet).
 A-status, als beoordeling (obligatierating) van banken en financiële instellingen.
 A-status, als status van een Nederlandse omroep.
 A-status, als status van een vluchteling.
 A, gevolgd door een nummer, als aanduiding voor een autosnelweg of papierformaat.
 A, afkorting van alfa, aanduiding voor de vroegere afstudeerrichting met een vakkenpakket met de nadruk op talen en economie op het vwo en zijn voorlopers.
 A., afkorting voor altesse, Franse titel voor een koning of andere hooggeplaatste.
 a, symbool voor een tropisch jaar (a = annus (Juliaans jaar); meervoud annata).
 Hr.Ms. A (1930), een Nederlandse mijnenveger van de A-klasse.
 A, een cupmaat van een beha
 A, in de Bijbelwetenschap een aanduiding voor de Codex Alexandrinus
 A, een onbekend personage uit de Amerikaanse serie Pretty Little Liars
 A+ (rapper), artiestennaam van Andre Levins, een Amerikaans hip-hopper
 a, in het EMS systeem van kleurcodering voor katten de aanduiding voor blauwe vacht
 A (schip, 2008), een in Duitsland gebouwd megajacht

Zie ook
Å (doorverwijspagina) een letter met diverse betekenissen in Scandinavische talen (plaatsnaam, lengte-eenheid)
Â, een letter in het Roemeense en Vietnamese alfabet, en in andere talen
Ã, een nasale klank in het Portugees. De letter komt ook voor in het Kasjoebisch en het Vietnamees.